Okręgi administracyjne w Niemczech:
 Stadtbezirk Mitte w Bremie
 Stadtbezirk Mitte w Hanowerze
 Stadtbezirk Mitte – dawny okręg administracyjny w Berlinie

Zobacz też:
 Bezirk Mitte
 Mitte